Niemiecka Partia Demokratyczna
 Port lotniczy Dorado
 DDP (spedycja)
 DDP 4 Life
 Danish Design Award
 Diamond Dallas Page
 Direct Democracy Party of New Zealand